Grad u Danskoj:
 Silkeborg, grad u regiji Središnji Jutland

Općina u Danskoj:
 Silkeborg (općina), općina u regiji Središnji Jutland